TIL steht als Abkürzung für:

 Today I learned, im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #T
 Tromsø IL, norwegischer Fußballverein
 Tumorinfiltrierende Lymphozyten
 Bahnhof Illingen (Württ) nach DS 100

TiL steht für:
 Talent im Land, das Stipendienprogramm der Robert-Bosch-Stiftung
 Theater im Löbershof, eine Spielstätte, siehe Stadttheater Gießen #Struktur

til steht für:
 Tillamook (Sprache), ISO 639-3-Code der nordamerikanischen Salish-Sprache

Til ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelius Van Til (1895–1987), niederländischer reformierter Theologe
 Guus Til (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Salomon van Til (1643–1713), niederländischer reformierter Theologe
 Sonny Til (1928–1981), US-amerikanischer R&B-Sänger

Siehe auch:
 Thil
 Tiel
 Till
 Tyl

Abkürzung